Ростоки — топоним:

Украина 
 Ростоки — село,  Раховский район,  Закарпатская область
 Ростоки — село,  Косовский район,  Ивано-Франковская область
 Ростоки — село,  Кременецкий район,  Тернопольская область
 Ростоки — село,  Путильский район,  Черновицкая область